Ково — муніципалітет в Італії, у регіоні Ломбардія, провінція Бергамо
 КОВО — Київський Особливий Військовий Округ